Raith 

ist der Name folgender Personen:
 Balthasar Raith (1616–1683), württemberger evangelisch-lutherischer Theologe und Rektor der Universität Tübingen
 Elisabeth Raith-Paula (* 1955), deutsche Medizinerin
 Erich Raith (* 1954), österreichischer Architekt
 Michael Raith (1944–2005), Schweizer Politiker, Historiker, Theologe und Autor
 Sissy Raith (* 1960), deutsche Fußballspielerin und -trainerin
 Werner Raith (1940–2001), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Wilhelm Raith (1932–2020), deutscher Physiker

bezeichnet folgende Orte:
 Raith (Klosterhof), ehemaliger Klosterhof im Ortsteil Klosterhöfe der Stadt Schlüchtern
 Raith (Gemeinde Berg), Ortschaft der Gemeinde Berg im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Bauwerke:
Raith-Kapelle in Manching, Oberbayern 

Siehe auch:
 Rait
 Raid
 Raydt
 Reith
 Reit